Partnerki (The Huntress) – amerykański serial telewizyjny (2000–2001)
 Partnerki (Rizzoli & Isles) – amerykański serial telewizyjny z (2010–2016)